Фајв Појнтс има више значења:
 Фајв Појнтс (Флорида)
 Фајв Појнтс (Охајо)
 Фајв Појнтс (Северна Каролина)
 Фајв Појнтс (Алабама)